Ле Бурже́ (або Ле-Бурже́,  — МФА: [lə buʁˈʒɛ]) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 11 км на північний схід від Парижа, 3 км на північ від Бобіньї.

Тут розташований відомий своїм авіасалоном аеропорт Ле Бурже та один з найбільших авіакосмічних музеїв у світі — Музей авіації та космонавтики.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 5673 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 14311,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

 Раз в два роки в Ле Бурже проходить Міжнародний авіасалон.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Ле-Бурже 
 [ Розташування муніципалітету Ле-Бурже на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена-Сен-Дені

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сена-Сен-Дені
Передмістя Парижа
Ле-Бурже